Президе́нт Респу́блики Ботсва́на (, ) является главой государства и главой правительства Ботсваны, а также главнокомандующим вооружёнными силами. Президент должен прекратить занимать свою должность, если во время его пребывания в должности возникли обстоятельства, при которых, если бы он не был членом Национальной Ассамблеи, он не смог бы участвовать в выборах и быть избранным.

Порядок избрания 
Президент избирается на пятилетний срок, равный сроку полномочий . С 1997 года полномочия президента ограничены 10 годами, даже если это не совпадает с периодом полномочий Ассамблеи. При выдвижении кандидатов на выборах в Национальную ассамблею при подаче документов они обязаны заявить, кого поддержат при последующем выборе президента. В случае, если один из кандидатов в президенты будет заявлен большинством избранных членов Национальной ассамблеи, он автоматически становится президентом. Если ни один из возможных кандидатов не будет заявлен большинством, Ассамблея избирает президента простым большинством голосов (прежде чем кооптирует в свой состав парламентариев, избираемых по специальной процедуре). Если ни один из кандидатов в президенты не будет избран после трех избирательных туров, Национальная ассамблея автоматически распускается. На практике президент является лидером партии парламентского большинства.

Согласно ст. 31 конституции первым президентом стало лицо, занимавшее на момент провозглашения республики пост премьер-министра. Назначаемый президентом из числа депутатов Национальной ассамблеи вице-президент Ботсваны, ранее замещавший президента временно исключительно в период невозможности исполнения обязанностей, с 1997 года является также конституционным преемником президента в случае истечения 10-летнего срока замещения им должности, а также его отставки или смерти. Первым вице-президентом, автоматически приведённым к присяге президента, стал в 1998 году Фестус Могае после досрочной отставки Кветта Масире.

Требования к кандидатам в президенты 
Кандидат на пост Президента должен:
 Быть гражданином Ботсваны по рождению и происхождению;
 Достигнуть возраста не менее 30 лет;
 Соответствовать требованиям к кандидатам в Члены Национальной Ассамблеи.

Полномочия 
Президент Ботсваны:
 Является главой государства и правительства;
 Может в любое время объявить о чрезвычайном положении в стране;
 Председательствует в Кабинете Министров;
 Является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами;
 Может путем письменных указаний либо другим способом на своё усмотрение, передавать любые полномочия, любому члену вооруженных сил;
 Назначает членов вооруженных сил, повышает в должности и снимает с должности любого члена вооруженных сил;
 Консультирует Кабинет по вопросам политики и выполнения его функций;
 Может даровать любому лицу, осужденному за уголовное преступление, помилование либо свободу при соблюдении законных условий;
 Может отсрочить исполнение приговора по отношению лицу, осужденному за любое преступление, либо на неопределенный, либо на определенный срок;
 Может устанавливать менее жесткую форму наказания для лица, осужденного за любое преступление; 
 Должен быть членом Национальной Ассамблеи в силу занимаемой должности и имеет право выступать и голосовать на всех заседаниях Национальной Ассамблеи;
 В кратчайшие разумные сроки после получения отчета от Комиссии по Делимитации должен, путем публикации Объявления в Официальном Издании, объявить о границах избирательных округов, разделенных Комиссией;
 Если он считает, что необходимо расследовать вопрос смещения с должности Секретаря, тогда он должен назначить судейскую коллегию, состоящую из Председателя и еще не менее, чем двух членов, которые занимают или занимали высокие судебные должности.

Список президентов Ботсваны

Диаграмма пребывания в должности

См. также 
 Вице-президент Ботсваны
 Премьер-министр Бечуаналенда

Примечания

Ссылки 
 Список президентов Ботсваны на сайте worldstatesmen.org  
 Выборы в Ботсване на africanelections.tripod.com  

Ботсвана
Списки:Ботсвана
Политика Ботсваны